Il doppio del Countrywide Classic 1996 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Brent Haygarth e Kent Kinnear erano i detentori del titolo, ma hanno partecipato con partner differenti, Haygarth con Lan Bale e Kinnear con Dave Randall.

Bale e Haygarth hanno perso nel 1º turno contro Kelly Jones e Matt Lucena.

Kinnear e Randall hanno perso nei quarti di finale contro Marius Barnard e Piet Norval.

Barnard e Norval hanno battuto in finale 7–5, 6–2 Jonas Björkman e Nicklas Kulti.

Teste di serie
 Jonas Björkman /  Nicklas Kulti (finale)
 Guillaume Raoux /  Jan Siemerink (primo turno)
 Paul Kilderry /  Patrick Rafter (semifinali)
 Trevor Kronemann /  Brian MacPhie (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Note 
 

Countrywide Classic 1996
ATP Tour 1996